C82 ou C-82 peut faire référence à :

 Lymphome folliculaire [nodulaire] non hodgkinien, d'après la classification internationale des maladies ;
 Fairchild C-82 Packet, un avion de transport militaire américain ;
 L'amas ouvert NGC 6193 dans la constellation de l'Autel, noté C82 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres